

Aziende 
 Wiggle Ltd  – azienda britannica di articoli sportivi

Musica 
 Wiggle  – album degli Screeching Weasel del 1993
 Wiggle  – singolo di Jason Derulo del 2014

Sport 
 Wiggle-Honda  –  squadra femminile britannica di ciclismo su strada